Francisco Herrera el Vell
 Francisco de Herrera el Jove
 Francesc Herrera, escultor i arquitecte barroc nascut a Viana (Navarra) i establert a Mallorca el 1697.